Языки VOS — типология порядка слов
 Stratus VOS — операционная система
 Virtual Object System